Klapa Galluna je dalmatinska ženska klapa iz Imotskog. Osnovana je 2018. godine kao projekt u kojem će mlade djevojke Glazbene škole dr.fra.Ivana Glibotića njegovati klapsko pjevanje, koje je dio bogate hrvatske kulturne baštine.

Ime klape 
U prijevodu s latinskog Calluna – mod. lok. Galluna je naziv za biljku vrijesak, ikavski vrisak. Biljka intenzivnog mirisa koja raste u dalmatinskim prostorima.

Nastupi 
Prvi nastup su imale 2018. na 11. susretu klapa “Pismo moja” u Imotskom.

Izvori 

Galluna
Imotski